

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hermann Volk, (1903-1988), cardinal allemand ;
 Igor Volk, (1937- ), cosmonaute soviétique ; 
 Klaus Volk (né en 1944), juriste allemand ;
 Otto Volk, (1892-1989), astronome et mathématicien allemand ;
 Rodolfo Volk, (1906-1983), joueur italien de football ;

Média 
 Het Volk, était un quotidien belge en néerlandais.

Musique

Album 
 Volk, album de Laibach sorti en 2006.

Politique 
 Volk signifie « peuple » en allemand. Il est employé dans des contextes politiques et culturels variés, parfois liés aux mouvements extrémistes ou au régime communiste de République démocratique allemande. Voir :
 Mouvement völkisch
 « Ein Volk ein Reich ein Führer », devise du Troisième Reich
 Nationale Volksarmee et Volkspolizei, armée et police de la RDA

Homonymie de patronyme